Shengavit (district), een van de 12 districten van Jerevan, Armenië
 Shengavitnederzetting, een archeologische site in het gelijknamig district van Jerevan
 Shengavit (metrostation), een metrostation in Jerevan, Armenië
 Shengavit FC, een voormalige Armeense voetbalploeg uit Jerevan